Гімара́йнш (; ) — португальська власна назва. Походить від однойменного міста в Португалії.

Історія 
 Герцог Гімарайнський
 Граф Гімарайнський

Особи 
 Гімарайнші — шляхетний рід.

Топоніми

Віла-Гімарайнш — муніципалітет.
 Гімарайнш (Бразилія) — муніципалітет.

Гімарайнш — муніципалітет.
 Гімарайнський замок

Примітки